WUR kann bedeuten:

 Universität Wageningen (WUR)
 Kreis Wurzen#Kfz-Kennzeichen (WUR)

WUG